Метод найменших квадратів
 Молодіжний націоналістичний конгрес